Прва лига Црне Горе у фудбалу у државној заједници са Србијом настала је под тим именом од сезоне 2004/05, као други ранг такмичења у лиги Србије и Црне Горе. Као посебна лига у оквиру другог ранга настала је у сезони 2000/01, као зона Југ. Након распада Југославије 1992, формирана је нова држава — Савезна Република Југославија; у првој сезони 1992/93, Прва лига имала је 19 клубова, а Друга 20; у оба ранга такмичили су се заједно клубови из Србије и Црне Горе, док је за трећи ранг лига била подијељена географски: три групе српске лиге и црногорска лига. У периоду од 1993 до 1996 прва два ранга бројала су по 20 клубова, који су били подијељени у по двије дивизије са по 10 клубова у обје лиге. У сезони 1992/93 у Другој лиги из Црне Горе такмичили су се Рудар волвокс из Пљеваља и Јединство тошпед из Бијелог Поља, Рудар је обезбиједио пласман у Прву лигу, док се Ловћен као првак Црногорске лиге пласирао у Другу лигу. Ловћен је завршио на последњем мјесту, а нови члан друге лиге била је Искра, као првак Црногорске лиге, док је Морнар елиминисан у баражу од Борца. Из Прве лиге у другу испао је Могрен. У сезони 1994/95 Искра и Јединство су испали из лиге, док је у Другу лигу ушао Морнар као првак Црногорске лиге. Исте сезоне из Прве лиге испали су Сутјеска и Рудар.

Сезона 1995/96 била је последња сезона са по двије дивизије унутар прве двије лиге, Морнар је завршио на последњем мјесту, тако да су у другој лиги остали Рудар и Сутјеска, док је Будућност била у Првој. Од сезоне 1996/97, формиране су Прва А и Прва Б лига, као прва два ранга, док је трећи ранг био подијељен на исток и запад, клубови из Црне Горе такмичили су се у зони Запад. У сезони 1997/98 формиране су двије зоне Друге лиге: источна и западна; клубови из Црне Горе такмичили су се у западној зони, заједно са клубовима из Србије, из обје зоне пласирала су се по два клуба у Прву лигу. Већ наредне сезоне лиге су проширене и формирана је и сјеверна лига; док је од сезоне 2000/01 покренута зона Југ, за клубове из Црне Горе.

Преглед лиге

2000/01. 

У сезони 1999/00 Зета је освојила Другу лигу зона Запад и пласирала се у Прву лигу Србије и Црне Горе, док је из Прве лиге испао Могрен. Клубови који су из зоне Запад прешли у зону Југ су: Рудар, Бокељ, Младост, Челик и Јединство. Из зоне Запад су испали Ловћен, Грбаљ, Ибар и Беране, али су задржали друголигашки статус формирањем зоне Југ. Из Црногорске лиге (трећи ниво такмичења), у зону Југ пласирали су се Забјело и Искра.

Титулу и пласман у Прву лигу Србије и Црне Горе освојио је Рудар, који је прво мјесто преузео након 26 кола, од Могрена. Јединство је прву побједу остварило у 21 колу, али је са шест побједа у последњих шест кола успјело да опстане у лиги.

Резултати

Први и други круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Трећи круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Табела 

 Рудар је изборио пласман у Прву лига СР Југославије.
 Будућност је испала из Прве лиге СР Југославије у Другу лигу — зона Југ.
 Морнар се из Треће пласирао у Другу лигу СР Југославије — зона Југ.
 Петровац се из Треће пласирао у Другу лигу СР Југославије — зона Југ.
 Грбаљ испада у Трећу лигу Србије и Црне Горе - група Црна Гора.
 Беране испада у Трећу лигу Србије и Црне Горе - група Црна Гора.

2001/02. 

У сезони 2000/01., у Прву лигу СР Југославије пласирао се Рудар из Пљеваља као побједник Друге лиге зона Југ, док је из Прве лиге испала Будућност из Подгорице. У Другу лигу зона Југ пласирали су се Морнар из Бара и Петровац из Петровца, који су заузели прва два мјеста у оквиру Републичке лиге Црне Горе у сезони 2000/01.

Могрен је лидерску позицију презео у 26 колу и освојио титулу након што је Будућност у последњих девет утакмица забиљежила три пораза и два ремија. Будућност је забиљежила 21 утакмицу заредом без пораза, док са друге стране Ибар није побиједио 19 утакмица заредом, уз примљена 102 гола.

Резултати

Први и други круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Трећи круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Табела 

 Могрен је изборио пласман у Прву лига Србије и Црне Горе.
 Ком се из Треће пласирао у Другу лигу Србије и Црне Горе — зона Југ.
 Језеро се из Треће пласирао у Другу лигу Србије и Црне Горе — зона Југ.
 Ибар испада у Трећу лигу Србије и Црне Горе - група Црна Гора.

2002/03. 

У сезони 2001/02., у Прву лигу СР Југославије пласирао се Могрен из Будве као побједник Друге лиге зона Југ, У Другу лигу зона Југ пласирали су се Ком из Подгорице и Језеро из Плава, који су заузели прва два мјеста у оквиру Треће лиге — зона Црна Гора у сезони 2001/02.

Сезона је почела са пет побједа Бокеља, а у наставку борбу за прво мјесто водили су Бокељ, Ком, Будућност и Младост, који су се смјењивали на прве четири позиције и од четвртог кола, ниједна друга екипа није била на неком од прва четири мјеста. Ком је својио титулу и пласман у Прву лигу Србије и Црне Горе у својој првој сезони у Другој лиги зона Југ. Због смањења лиге са 12 на 10 клубова, испале су четири последњепласиране екипе.

Резултати

Први и други круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Трећи круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Табела 

Језеро је испало због лошијег међусобног учинка против Јединства.

 Ком је изборио пласман у Прву лига Србије и Црне Горе.
 Рудар је испао из Прве лиге СР Југославије у Другу лигу Србије и Црне Горе — зона Југ.
 Могрен је испао из Прве лиге СР Југославије у Другу лигу Србије и Црне Горе — зона Југ.
 Грбаљ се из Треће пласирао у Другу лигу Србије и Црне Горе — зона Југ.
 Језеро испада у Трећу лигу Србије и Црне Горе - група Црна Гора.
 Ловћен испада у Трећу лигу Србије и Црне Горе - група Црна Гора.
 Искра испада у Трећу лигу Србије и Црне Горе - група Црна Гора.
 Забјело испада у Трећу лигу Србије и Црне Горе - група Црна Гора.

2003/04. 

У сезони 2002/03., у Прву лигу Србије и Црне Горе пласирао се Ком из Подгорице као побједник Друге лиге СР Југославије — зона Југ, Из Прве лиге испали суРудар из Пљеваља, и Могрен из Будве који су заузели 16 и 17 мјесто у Првој лиги Србије и Црне Горе, из које су такође испала четири клуба због смањења лиге на 16 тимова. У другу лигу зона Југ пласирао се Грбаљ из Радановића као побједник Треће лиге — зона Црна Гора у сезони 2002/03.

Сезона је протекла у знаку Будућности, која је 91 бодом и 19 утакмица заредом без пораза освојила титулу, 37 бодова испред Бокеља који је трећи пут завршио на другом мјесту у четвртој сезони.

Резултати

Први и други круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Трећи и четврти круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Табела 

 Будућност је изборило пласман у Прву лига Србије и Црне Горе.
 Дечић је нови прволигаш (од сезоне 2004/05. Друга лига Србије и Црне Горе зона југ преименована је у Прву лигу Црне Горе).
 Ком је испао из Прве лиге Србије и Црне Горе у Другу лигу зона Југ (од наредне сезоне Прва лига Црне Горе).
 Челик испада у Трећу лигу Србије и Црне Горе - зона Црна Гора (од сезона 2004/05. Друга лига Црне Горе).
 Челик -3

2004/05. 

Након завршетка сезоне 2003/04, дошло је реорганизације у Другој лиги Србије и Црне Горе, укинуте су зоне и формиране Прва лига Србије и Прва лига Црне Горе. У сезони 2003/04., у Прву лигу Србије и Црне Горе пласирала се Будућност из Подгорице као побједник Друге лиге зона Југ, Из Прве лиге испао је Ком, са освојених 14 бодова. У Другу лигу зона Југ пласирао се Дечић из Туза као побједник Треће лиге — зона Црна Гора у сезони 2003/04.

Титулу је освојило Јединство, 10 бодова испред Кома, који је био лидер у већем дијелу сезоне, из лиге је испала Младост, са бодом иза Морнара.

Резултати

Први и други круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Трећи и четврти круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Табела 

 Јединство је изборило пласман у Суперлигу.
 Зора је нови прволигаш.
 Сутјеска испала из Суперлиге у Прву лигу Црне Горе.
 Младост испада у Другу лигу.

2005/06. 

У сезони 2004/05., у Прву лигу Србије и Црне Горе пласирало се Јединство из Бијелог Поља као побједник Прве лиге Црне Горе, док је из Прве лиге испала Сутјеска У Прву лигу Црне Горе пласирала се Зора из Спужа као побједник Треће лиге — зона Црна Гора у сезони 2004/05.

Другу титулу је освојио Рудар, убједљиво испред Сутјеске и Кома, међутим након референдума о независности Црне Горе, одржаног 21. маја 2006 Црна Гора се одвојила од Србије. Заједничка лига је престала да постоји и формирана је Прва лига Црне Горе. Беране је као првак Треће лиге зона Црна Гора обезбиједило учешће у првој сезони црногорске лиге, док су то успјели и фудбалери Младости након баража са Зором.

Резултати

Први и други круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Трећи и четврти круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Табела 

 Зора је отишла у бараж због лошијег међусобног скора против Петровца и Дечића.

 Беране је нови прволигаш.
 Морнар испада у Другу лигу.
 Бокељ испада у Другу лигу.
 Морнар -1

За опстанак у првој лиги, односно улазак у Прву лигу разигравају:

 Зора - 8 мјесто у првој лиги,
 Младост - 2. мјесто у другој лиги.

Клубови који ће се прикључити Првој лиги Црне Горе из Прве лиге Србије и Црне Горе:

 Будућност,
 Зета,
 Јединство

Доигравање за пласман у Прву лигу 

После завршетка првенства другопласирана екипа из Друге лиге играла је са осмопласираном екипом из Прве лиге за мјесто у Првој лиги Црне Горе за сезону 2006/07, првој сезону од осамостаљења Црне Горе.

Први меч

Други меч 

У Прву лигу Црне Горе 2006/07. пласирала се Младост из Подгорице.

Прваци 

СР Југославија (Друга лига — Југ)

Србија и Црна Гора (Друга лига — Југ)

Србија и Црна Гора (Прва лига Црне Горе)

Укупна табела 

Клубови који су учествовали у последњој сезони — 2005/06 су подебљани.

НАПОМЕНА: У сезонама 2000/01, 2001/02. и 2002/03. у лиги је учествовало 12 клубова, са трокружним системом. У наредне три сезоне лига је смањена на 10 клубова, са четворокружним бод системом.

Види још 
Списак сезона Прве лиге Црне Горе у фудбалу

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт ФСЦГ